Pedicellaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Michael Sars 1861. Enligt Catalogue of Life ingår Pedicellaster i familjen Pedicellasteridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen trollsjöstjärnor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Pedicellaster